Наумов Сергій Олександрович (історик) (19 вересня 1958)  — український історик, доктор історичних наук
 Наумов Сергій Олександрович (артист) ( 9 червня 1952) — український артист музичної комедії, актор Київського театру оперети. Заслужений артист України (2009).
 Наумов Сергій Олександрович (футболіст) ( 28 червня 1988) — український футболіст, півзахисник.